Hästgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hästgrundet, Kronoby, Österbotten, 
 Hästgrundet, Larsmo, Österbotten, 
 Hästgrundet, Raseborg, Nyland,

Se även
Hästgrund
Hästgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar